Engdahl est un nom de famille d'origine suédoise notamment porté par :

 Carl Engdahl (1864-1939), acteur et réalisateur suédois ;
 F. William Engdahl (né en 1944), journaliste, économiste et écrivain américain ;
 Horace Engdahl (né en 1948), professeur et historien de la littérature scandinave ;
 Nils Engdahl (1898-1983), athlète suédois ;
 Per Engdahl (1909-1994), chef de file du néonazisme en Suède ;
 Petter Engdahl (1994-), fondeur et traileur suédois.

Homonymie de patronyme suédois